Макбејн има више значења:
 Макбејн (Мичиген)
 Макбејн (Мисури)